Mosele ist der Nachname folgender Personen
 Banjo Mosele (* 1960), Musiker aus Botswana
 Marcus Kabelo Møll Mosele (* 1993), als Kamelen auftretender norwegischer Rapper